Gigolo kan henvise til:

 Mandlig prostitution – et ord for det
 Gigolo (Nick Cannon-sang) – single af den amerikanske rapper Nick Cannon
 Gigolo (film) – dansk kortfilm fra 1993 instrueret af Carsten Rudolf